Crna Gora:
 Prisoja (Andrijevica, Crna Gora), naselje u općini Andrijevica
 Prisoja (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica